Bitar ist der Familienname folgender Personen:

 Damián Santiago Bitar (* 1963), argentinischer Bischof
 Khyana el Bitar (* 1964), deutsche Drehbuchautorin
 Salah ad-Din al-Bitar (1912–1980), syrischer Ministerpräsident
 Sameera Al-Bitar (* 1990), bahrainische Schwimmerin
 Tarek Bitar (* 1974), libanesischer Jurist, Vorsitzender des Strafgerichts von Beirut